Râul Cornet se poate referi la:

 Râul Cornet, Bucureșci
 Râul Cornet, Coisca
 Râul Cornet, Ezăreni
 Râul Cornet, Holod

Vezi și 
 Cornet (dezambiguizare)

 Râul Corni (dezambiguizare)
 Râul Cornea (dezambiguizare)
 Râul Cornetu (dezambiguizare)
 Râul Cornești (dezambiguizare)

Toponime românești